Peace River peut désigner :

Au Canada
La Rivière de la Paix, une grande rivière de la Colombie-Britannique et de l'Alberta,
Rivière-la-Paix, un bourg en Alberta,
La Région de la Rivière de la Paix, une région du Canada à cheval sur la Colombie-Britannique et l'Alberta,
La circonscription de Peace River—Westlock, une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de l'Alberta,
La circonscription ancienne de Peace River, la circonscription remplacée par Peace River—Westlock en 2015,
La circonscription de Rivière-la-Paix, une circonscription électorale provinciale en Alberta.

Aux États-Unis
La Peace River, une rivière d'Alaska,
La Peace River,  une rivière d'Alaska, affluent de la Koyuk River,
La Peace River, une rivière de Floride.